А́йке О́ннен (; род. 3 августа 1982, Ганновер, ФРГ) — немецкий легкоатлет, специализирующийся в прыжке в высоту. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года. Финалист чемпионата мира (2007, 2015). Семикратный чемпион Германии. Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Мама Айке, а впоследствии его тренер, Астрид Фредебольд-Оннен, также профессионально занималась лёгкой атлетикой, в 1978 году она становилась чемпионкой ФРГ в пятиборье. Её сын начинал свои шаги в спорте с футбола, но затем переключился на многоборье. После второго места на юношеском чемпионате страны он принял решение остановиться на прыжке в высоту, где его результаты были наиболее высокие.

В 2003 году стал пятым на чемпионате Европы среди молодёжи с личным рекордом 2,23 м.

На чемпионате Германии в помещении 2004 года он получил серьёзный перелом лодыжки. Врачи оценивали шансы на возвращение в спорт в 50 процентов, восстановление заняло 10 месяцев, а последствия этой травмы сказывались на тренировочном процессе и спустя десять лет.

Одним из самых успешных в карьере Айке стал 2007 год. В том сезоне он установил личный рекорд 2,34 м и несколько раз показывал на соревнованиях результат 2,30 м и выше. На домашнем Кубке Европы в Мюнхене стал первым, а на чемпионате мира вышел в финал, где занял седьмое место.

Из-за травм был вынужден пропустить Олимпийские игры 2008 года, а в последующие годы был далёк от своей лучшей формы.

На чемпионате Европы 2012 года остался на 10-м месте с результатом 2,20 м.

В июне 2015 года впервые за четыре года преодолел планку на высоте выше 2,30 м: на региональных соревнованиях ему удалось взять 2,32 м. На чемпионате мира в Пекине вышел в финал, где занял 12-е место.

В 2016 году в седьмой раз стал чемпионом страны. На чемпионате Европы показал результат 2,29 м, который принёс ему бронзовую медаль, а Германии — первого призёра европейского первенства в прыжках в высоту за последние 30 лет.

В 34 года дебютировал на Олимпийских играх. В Рио-де-Жанейро занял 24-е место в квалификации и не смог отобраться в основные соревнования.

Закончил Полицейскую академию Нижней Саксонии.

Младшая сестра Айке, Имке Оннен, также выступает на соревнованиях в прыжке в высоту.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Айке и Имке Оннен 
 Профиль Айке Оннена  на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Айке Оннена  на сайте all-athletics.com
 Профиль Айке Оннена  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Прыгуны в высоту Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года